Stanisław Czerwiński (ur. 1883) – działacz niepodległościowy, odznaczony Medalem Niepodległości
 Stanisław Czerwiński (ur. 13 lutego 1883) – działacz niepodległościowy, odznaczony Medalem Niepodległości
 Stanisław Czerwiński (ur. 1896) – major piechoty Wojska Polskiego, kawaler Krzyża Niepodległości i Krzyża Walecznych (czterokrotnie)
 Stanisław Czerwiński – kapitan Wojska Polskiego, 12 maja 1931 pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Stanisław Czerwiński – chorąży Wojska Polskiego, podoficer 67 Pułku Piechoty, 9 listopada 1932 odznaczony Medalem Niepodległości
 Stanisław Czerwiński – działacz niepodległościowy, 19 grudnia 1933 odznaczony Medalem Niepodległości

Przypisy